Лумельский:

 Лумельская, Елена Яновна (в браке Браверман, род. 1961) — израильский и канадский математик, дочь Я. П. Лумельского
 Лумельская, Марианна Яновна (в браке Пенская, род. 1959) — советский и американский математик и статистик, дочь Я. П. Лумельского.
 Лумельский, Ян Петрович (род. 1930) — советский и израильский математик.